Niemcy:
 Vierkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Vierkirchen – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz